Municipio de Gibson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gibson (condado de Washington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Gibson (condado de Bay, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Bay.
 Municipio de Gibson (condado de Mercer, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Gibson (condado de Cameron, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cameron.
 Municipio de Gibson (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.